Rhipiopathes rhodora är en korallart som beskrevs av Bayer 1995. Rhipiopathes rhodora ingår i släktet Rhipiopathes och familjen Alcyonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
rhodora